Berkenfeetiran
 Beukenfeetiran
 Blonde feetiran
 Dennenfeetiran
 Elzenfeetiran
 Gele feetiran
 Grijsborstfeetiran
 Hooglandfeetiran
 Kleine feetiran
 Oeverfeetiran
 Sparrenfeetiran
 Struikfeetiran
 Wilgenfeetiran
 Witkeelfeetiran
 Zwartkapfeetiran